Jonathan McKain (Brisbane, 21 de setembro de 1982) é um futebolista profissional australiano, defensor e médio-defensivo.

Carreira 
McKain com a Seleção Australiana de Futebol nas Olimpíadas de 2004, e Copa da Ásia de 2011.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Brisbane
Futebolistas da Austrália
Futebolistas do Politehnica Timișoara
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club
Futebolistas do Al-Nassr Football Club
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Futebolistas olímpicos da Austrália
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011